Ви́хіно () — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 Вихіно — колишнє село, з 1960 року в межі м. Москви.
 «Вихіно» — станція Московського метрополітену.
 Вихіно — залізнична платформа в Москві.
 Вихіно — електродепо, що обслуговує Тагансько-Краснопресненську лінію Московського метрополітену.
 Вихіно — колишній муніципальний округ Москви, що існував з 1991 по 1995 рік.

Див. також 
 Вихіно-Жулебіно — район у Москві.